Paul McGrath (1904–1975) amerikai színész
Paul McGrath (1959) angol születésű ír labdarúgóhátvéd